Con il nome di Maria d'Ungheria si identificano tre personaggi storici:
Maria d'Ungheria, che fu regina consorte di Napoli, essendo moglie di Carlo II di Napoli, dal 1285 al 1309.
Maria d'Ungheria, che fu regina d'Ungheria dal 1382 al 1395.
Maria d'Ungheria, chiamata anche Maria d'Asburgo, che fu regina consorte d'Ungheria dal 1515 al 1526, essendo moglie di Luigi II d'Ungheria.